Era la prima edizione di questo torneo. 

In finale Reilly Opelka ha sconfitto Jenson Brooksby col punteggio di 7-6(3), 7-6(5).

Teste di serie 

  Taylor Fritz (quarti di finale)
  Reilly Opelka (campione)
  John Isner (semifinale)
  Jenson Brooksby (finale)

  Adrian Mannarino (quarti di finale) 
  Maxime Cressy (primo turno) 
  Marcos Giron (semifinale) 
  Brandon Nakashima (secondo turno)

Qualificati 

  Vasek Pospisil (quarti di finale)
  Liam Broady (secondo turno)

  Jurij Rodionov (secondo turno) 
  Cedrik-Marcel Stebe (secondo turno)

Wildcard 

  Caleb Chakravarthi (primo turno)
  Jack Sock (secondo turno) 

  Mitchell Krueger (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Dallas Open 2022